

Carriera

Palmarès

Giocatore

Club

Competizioni nazionali 

Borussia M'gladbach: 1969-1970

Kickers Offenbach: 1969-1970

Borussia M'gladbach: 1978-1979

Allenatore

Club

Competizioni nazionali 

Karlsruhe: 1996

Camerun: 
 
Al-Ahli: 2005-2006
 
Al-Ain: 2008-2009

Altri progetti

Collegamenti esterni

Commissari tecnici campioni d'Africa di calcio